Sept navires de lUS Navy portent le nom dUSS California :
l', un sloop initialement nommé Minnetonka ;
l', un croiseur de la  placé dans le service en 1907, renommé San Diego en 1914 et coulé par une mine durant la Première Guerre mondiale ;
l', un navire de patrouille qui a servi durant la Première Guerre mondiale dans le port de New York et qui sera renommé Hauoli ;
l', un patrouilleur qui a servi durant la Première Guerre mondiale dans le port de San Francisco ;
l', un cuirassé de la  actif durant la Seconde Guerre mondiale ;
l', le navire de tête de la classe California, croiseur lance-missiles à propulsion nucléaire entré en service en 1974 et retiré du service en 1999 ;
l', un sous-marin de  entré en service en 2011.

California